South Wales League 1891–92 var den anden sæson i den walisiske fodboldliga South Wales League. Ligaen havde deltagelse af syn hold, men for anden sæson i træk var der store problemer med at få afviklet kampene. South Wales and Monmouthshire Football Association, der administrerede ligaen, havde imidlertid besluttet, at kåre den førende klub i stillingen ved udgangen af april som mestre, uanset hvor mange kampe, der manglede at blive spillet. Dette medførte, at sæsonen blev vundet af Mountain Ash FC, som vandt ligaen for første gang.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger 
 Welsh Football Data Archive – South Wales League Tables 1891-92  
 Welsh Football Data Archive - South Wales League History

Noter 

Sæsoner i South Wales League
Fodbold i 1891
Fodbold i 1892